Szwajcaria:
 Laupen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Laupen – miasto w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne:
 Laupen – pałac